189-я ночная бомбардировочная авиационная дивизия
 189-я штурмовая авиационная дивизия
 189-я армейская дивизия
 189-я пехотная дивизия (Третий рейх)

189-я стрелковая дивизия - воинское соединение РККА в Великой Отечественной войне, насчитывала два формирования

 189-я стрелковая дивизия (1-го формирования) - сформирована весной 1941 года, уничтожена в сентябре 1941 года на Украине
 189-я стрелковая дивизия (2-го формирования) - сформирована в сентябре 1941 года.
 189-я стрелковая Кингисеппская Краснознамённая дивизия - сформирована как ополченческая в Ленинграде в августе 1941 года, действовала до конца войны

sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (150. - 199.)#189. divizija